Фёдор Иосифович Футерман (23 декабря 1911, Одесса — 13 марта 1993, там же) — баскетболист, мастер спорта СССР (1938), заслуженный мастер спорта СССР (1948), судья всесоюзной категории (1939), судья международной категории (1957).

Рост — 184 см.

Биография 
Начал играть в баскетбол (центральный нападающий) в 1926 году в , «Большевике», а после войны — в «Пищевике». Бронзовый призёр чемпионатов СССР в составе сборной Одессы (1934, 1936). Чемпион Украинской ССР (1937—1940), серебряный призёр первенства Украинской ССР (1946). Победитель первенств ВЦСПС в составе «Деревообработки» (1936, 1937, 4-е место в 1938 году). Отличался хорошим видением поля, точными передачами и меткими бросками с дальних дистанций.

Был тренером: с 1932 года тренировал команды , с 1936 года — Одесского государственного университета, а с 1937 по 1941 год — Одесского медицинского института. Был играющим тренером .

Работал также судьёй: с 1937 года — судья республиканской категории, а с 1939 года — всесоюзной категории. Обслуживал матчи чемпионата Европы среди женщин 1956 года в Праге.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, лейтенант. Командовал стрелковым и комендантским взводом 555-го стрелкового полка 127-й стрелковой Чистяковской дивизии, в 1943 году вступил в ВКП(б). Награждён орденами Красной Звезды (22.01.1944), Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985), медалями «За отвагу» (23.09.1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Затем находился на административной работе. Председатель Одесской баскетбольной секции в 1937—1941, 1945—1962 и 1967—1971 годах. С 1936 по 1941 год — председатель Одесского городского совета добровольного спортивного общества «Красная звезда».

Фёдор Иосифович в течение почти трех десятилетий (с 1948 по 1974) руководил Центральным стадионом Черноморского морского пароходства. В этот период главная спортивная арена Одессы несколько раз реконструировалась. Количество мест на трибунах возросло  появилось искусственное освещение и электронное табло.

Умер 13 марта 1993 года, похоронен в Одессе на 2-м Христианском кладбище.

Зять Ф. И. Футермана — футболист и тренер Семён Альтман, внук — Геннадий Альтман, профессиональный футболист, защищал цвета одесского «Черноморца».

Примечания

Ссылки 
 Он остается легендой Одессы
 Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Федора Иосифовича Футермана
 В Одессе почтили память Федора Футермана

Баскетболисты по алфавиту
Баскетболисты СССР
Баскетбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Лейтенанты (СССР)
Спортивные функционеры СССР
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы
Члены КПСС